Полутово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Красавинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Красавинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 14 км, до центра муниципального образования Васильевского — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Демьяново, Соколово, Бушково.

По переписи 2002 года население — 260 человек (114 мужчин, 146 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 Полутово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района